Аша́нти может означать:

 Ашанти (область) — область Ганы.
 Ашанти — народ в Гане, входящий в группу акан.
 Ашанти — один из диалектов языка акан.
 Ашанти — историческое государство на территории современной Ганы.
 «Ашанти» — приключенческий фильм Ричарда Флейшера.
 Ашанти — поп-певица.
 Ашанти — крупное золоторудное месторождение.
 Ашанти Голд — ганский футбольный клуб из Обуаси.